Мужская сборная Лихтенштейна по кёрлингу — представляет Лихтенштейн на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступала Ассоциация кёрлинга Лихтенштейна ().

Статистика выступлений

Чемпионаты Европы

Примечания

Ссылки 
 Лихтенштейн -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF

Лихтенштейн
Кёрлинг в Лихтенштейне
Кёрлинг